44-й стрелковый корпус — воинское соединение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны. Существовало два формирования корпуса.

 44-й стрелковый корпус (1-го формирования) — участвовал в боях в Белоруссии и Смоленской области с июня 1941 года, в сентябре 1941 года расформирован.
 44-й стрелковый Краснознамённый корпус — сформирован в 1943 году, принимал участие в боевых действиях до конца войны.
 44-й особый (до 1961) стрелковый (с 1957 армейский) корпус — сформирован в 1951 году.